Firelight (гурт) — мальтійський музичний гурт